Сергей Борисович Крылов:
 Крылов, Сергей Борисович (1888—1958) — советский юрист, член Международного суда ООН.
 Крылов, Сергей Борисович (род. 1949) — российский дипломат.